Berula puede referirse a:
 Un género de las apiáceas Berula.
 El nombre común de la planta Verbascum thapsus.
 El nombre común de la planta '''''Veronica anagallis-aquatica.